Grünsee  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ort:
 Grünsee, bis 1929 Klein Krzywen, Kreis Lyck, Ostpreußen, seit 1945: Nowe Krzywe, Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Gewässer:
 Grünsee (Berchtesgadener Land) oberhalb des Königssees, Bayern
 Grünsee (Schliersee) oberhalb des Spitzingsees, Bayern
 Grünsee (Turracher Höhe) auf der Turracher Höhe, Gemeinde Reichenau, Kärnten
 Grünsee (Villach) in Kärnten
 Mittersee (Schafberg), einer der Seen am Schafberg (Salzkammergut), Oberösterreich
 Grünsee (Sölktal) bei St. Nikolai hinter der Hohenseealm, Schladminger Tauern, Steiermark
 Grünsee (Sesvenna) bei Nauders, Tirol
 Grünsee (Pflersch) im Pflerschtal in Südtirol
 einer der Spronser Seen in Südtirol
 Grünsee (Ultental), Stausee im Ultental in Südtirol
 Grünsee (Arosa) bei Arosa, Graubünden
 Grünsee (Duranna) zwischen Conters im Prättigau und dem Fondei, Graubünden

Siehe auch:
 Grüensee (Zermatt), im Wallis
 Grüner See